Жан Мамбрино (, 5 мая 1923, Лондон — 27 сентября 2012, Лилль) — французский поэт и переводчик.

Биография 
По отцу — итальянец, до семилетнего возраста жил с семьей в Великобритании. В годы войны был на принудительных работах в Дордони. В 1954 вступил в орден иезуитов. Часто бывая в Лондоне, познакомился там с Т. С. Элиотом, Кэтлин Райн. Ведя литературную хронику в британской прессе (The Times Literary Supplement) и на радио (BBC), свел знакомство с Рене Шаром и Жюлем Сюпервьелем. Публиковал стихи в журналах Botteghe Oscure и La Nouvelle Revue française, но вообще печатался редко, первый сборник стихов Слепой наблюдатель издал — и то под давлением Ж.Сюпервьеля — лишь в 1965. Преподавал английский язык и литературу в Амьене и Меце, увлекался театром, среди его учеников был Бернар-Мари Кольтес. С 1968 живя в Париже, активно сотрудничал как литературный и художественный критик с ежемесячным журналом иезуитов Etudes. Переводил поэзию Дж. М.Хопкинса и Кэтлин Райн, которая, в свою очередь, переводила его стихи. Составитель антологии французской мистической лирики, избранных сочинений Жозефа Жубера.

Книги

Стихотворения 
 Le Veilleur aveugle (1965, переизд. 2002)
 Clairière (1974)
 Sainte Lumière (1976)
 L’Oiseau-Cœur, précédé de Clairière et Sainte Lumière (1979, премия Аполлинера, 1981)
 Ainsi ruse le mystère (1983)
 La Ligne du feu (1986)
 La Saison du monde (1986)
 Le Mot de passe (1987)
 Le Chiffre de la nuit (1989)
 Le Palimpseste ou les dialogues du désir (1991)
 Casser les soleils (1993)
 N’être pour naître (1996)
 L’Odyssée inconnue (1996)
 Le Centre à l’écart (1998)
 L’Aube sous les paupières (2000)
 L’Hespérie, pays du soir (2000)
 La Pénombre de l’or (2002)
 L’Abîme blanc (2005)
 Comme un souffle de rosée bruissant (2006)
 Les Ténèbres de l’espérance (2007)
 Grâce (2009)

Проза 
 Le Chant profond (1985)
 Le Théâtre au cœur (1996)
 Lire comme on se souvient, proses pour éclairer la solitude (2000)
 La Patrie de l’âme, lecture intime de quelques écrivains du XX-e siècle (2004)

Публикации на русском языке 
 В журнале Иностранная литература, 2010, №4

Признание 
Первый лауреат Европейской премии Жана Арпа (2004, ).

Примечания

Ссылки 
 Биография, библиография, мини-антология, отзывы критики на сайте издательства Arfuen

Персоналии по алфавиту
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Переводчики Франции
Переводчики поэзии на французский язык
Иезуиты Франции
Родившиеся в 1923 году
Родившиеся в Лондоне
Умершие в 2012 году
Умершие в Лилле